Нима Аркани-Хамед (род. 5 апреля 1972, Хьюстон, Техас) — канадский и американский физик-теоретик, специалист в областях: физика элементарных частиц, теория струн, космология. Профессор Института перспективных исследований в Принстоне, член НАН США (2017).

Биография 
В 1993 году окончил Торонтский университет. В 1997 году защитил диссертацию на степень доктора философии на тему «Суперсимметрия и иерархии» в Калифорнийском университете в Беркли. После этого перешёл в постдокторантуру в лабораторию SLAC при Стэнфордском университете. В 1999—2001 гг. работал на физическом факультете в Калифорнийском университете в Беркли. В 2002—2007 годах работал в Гарвардском университете, став там полным профессором в свои 30 лет. С 2008 года профессор Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Член Американской академии искусств и наук (2009).

Работы по направлениям: Амплитуда рассеяния, Тёмная материя, , , .

Награды и отличия 
 Назван в числе 20 Young Scientists to Watch по версии журнала «Discover» (2000)
 Стипендия Слоуна (2000—2002)
  (2000-05)
  от Европейского физического общества (2003)
 Назван в «Бриллиантовой десятке» 2006 года журнала Popular Science
 Включен в список Сто ныне живущих гениев (2007)
  от Тель-Авивского университета (2008)
 Мессенджеровские лекции (2010)
 Премия по фундаментальной физике (2012)

Примечания

Ссылки 
 Интервью

Физики-теоретики
Струнные теоретики
Физики по алфавиту
Физики США
Физики XX века
Физики XXI века
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Гарвардского университета
Персоналии:Институт перспективных исследований
Сотрудники Института перспективных исследований
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии по фундаментальной физике
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Торонтского университета